Holinka ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Holinka (* 1968), deutsche Fußballspielerin

Holinka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Holinka (Bachmatsch), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch
 Holinka (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny